iemand die saboteert
Saboteur (film), een film uit 1942
Saboteur (computerspel), een computerspel
Saboteur (spel), een spel van 999 Games